Ion (deeltje), een atoom of molecuul met minder of extra elektronen
 Ion (mythologie), de stamvader van de Ioniërs
 Ion (schrijver), een Grieks dichter en schrijver uit de 5e eeuw v.Chr.
 Ion (Euripides), een tragedie
 Ion (Plato), een van Plato's dialogen
 Inclusief onderwijs, een alternatief voor speciaal onderwijs (Nederland) of buitengewoon onderwijs (Vlaanderen)

Zie ook  
 Ione (doorverwijspagina)